Lent je lahko:
 Lent, Maribor
 Francis Joseph Lent - ameriški letalski as
 Festival Lent